

Patronyme
 Bernard Drévillon (1946- ), physicien français
 Hervé Drévillon  (1963- ), historien français
 Michel  Drévillon  (1948- ), footballeur français. 

Homonymie de patronyme